Хироко Кувата (; родилась 18 декабря 1990 года) — японская теннисистка; победительница 22 турниров ITF (шесть  — в одиночном разряде).

Общая информация

Спортивная карьера 
В мае 2016 года выиграла турнир ITF в Гифу (Япония), где в финале сенсационно переиграла китаянку Ван Цян в трёхсетовом упорном поединке. 

В апреле 2017 года дошла до полуфинала турнира в Цюаньчжоу (Китай), но проиграла местной теннисистке Лю Фанчжоу в двух сетах. 

В марте 2019 года пробилась в полуфинал турнира ITF в Шэньчжэнь (Китай) , но на её пути вновь встретилась китаянка Лю Фанчжоу, которая в очередной раз почти всухую переиграла Хироко в двух сетах: 6-2 6-0.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (24)

Победы (16)

Поражения (8)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Японии